Чайки — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена на северо-восточном берегу озера Чайки или Утуга, в 45 км (напрямую или в 70 км по дорогам) к юго-востоку от города Себеж и в 14 км к юго-востоку от бывшего волостного центра Бояриново.

История 
В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня возглавляла Чайкинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, так деревня возглавила АТЕ Чайкинскую волость.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года Чайкинская волость была упразднена и деревня Чайки вошла в состав образованного муниципального образования «Бояриновская волость».

В 2015 году Бояриновская волость, вместе с населёнными пунктами, была влита в состав городского поселения Идрица.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 39 жителей.

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Проходит автодорога общего пользования местного значения « Идрица-Чайки».

Примечания 

Населённые пункты Себежского района